Панамериканский чемпионат по хоккею на траве среди женщин 2009 — 3-й розыгрыш чемпионата. Турнир прошёл с 7 по 15 февраля 2009 года в городе Гамильтон (Бермудские острова) на стадионе «National Sports Center». В турнире приняли участие 8 сборных.

Чемпионат также являлся квалификационным турниром для отбора участников чемпионата мира 2010 в Росарио, Аргентина. Победитель чемпионата получал квалификацию напрямую, занявшие места со 2-го по 6-е получали шанс завоевать одну из трёх путевок, приняв участие в одном из трёх . Также чемпионат являлся квалификационным турниром для отбора участников женских соревнований по хоккею на траве на Панамериканских играх 2011 (квалификацию получали шесть лучших команд).

Победителями чемпионата в 3-й раз в своей истории стала сборная Аргентины, победившая в финале сборную США со счётом 7:6 по послематчевым пенальти (основное время матча закончилось со счётом 2:2). Сборная США подала протест против результата пробития послематчевого пенальти игроком аргентинской сборной Noel Barrionuevo, но протест был отклонён директором турнира. После передачи разбирательства в Жюри по протестам требование сборной США было вновь отклонено. Поскольку разбирательство закончилось значительно позже окончания финального матча и следовавшей сразу после него церемонии награждения призёров чемпионата, на церемонии были вручены лишь бронзовые медали (которые выиграла сборная Чили). Золотые и серебряные медали были доставлены и вручены уже в аэропорту буквально перед самым вылетом оттуда сборных Аргентины и США.

Бронзовым призёром чемпионата стала сборная Чили, обыгравшая в матче за 3-е место сборную Тринидада и Тобаго со счётом 2:1.

Как сборная страны, принимавшей чемпионат мира 2010, сборная Аргентины получала путёвку на этот чемпионат мира автоматически; поэтому из-за того, что сборная Аргентины победила на Панамериканском чемпионате, согласно правилам ФИХ дополнительную путёвку на чемпионат мира в свою квоту получила Европейская федерация.

Результаты игр 
Время начала матчей указано по UTC−04:00

Групповой этап

Группа A 

 Проходят в полуфиналы

 Проходят в полуфиналы

Плей-офф

За 5-8-е места

За 1-4-е места

Награды 
 Лучший бомбардир: 	 Noel Barrionuevo — 10 голов
 Лучший игрок чемпионата (MVP):  Carla Rebecchi
 Лучший вратарь:  Claudia Schüler

Итоговая таблица

См. также 
 Панамериканский чемпионат по хоккею на траве среди мужчин 2009

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт чемпионата 
 Страница о чемпионате на сайте www.todor66.com 

Панамериканские чемпионаты по хоккею на траве
Февраль 2009 года
2009 год на Бермудских Островах
2009 год в хоккее на траве
Международные спортивные соревнования на Бермудских Островах
Хоккей на траве на Бермудских Островах
Панамериканские чемпионаты в 2009 году
Спорт на Бермудских Островах